«Melanie C» — восьмий студійний альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. У Британії реліз відбувся 2 жовтня 2020.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Альбоми Red Girl Records